Le patronyme Stoffel ou avec suffixe génitif  ou Stoffelen est une aphérèse de Christoffel (). Une autre forme est Stoffelt.

Stoffel est donc également un prénom.

Prénom
Ex. de personnes portant ce prénom:
Stoffel Vandoorne (1992-), pilote belge de Formule 1 ;
Stoffel Botha (1929 -1998 ), homme politique sud-africain ;
Stoffel van der Merwe, diplomate, professeur d'université et un homme politique d'Afrique du Sud.

Patronyme

Eugène Stoffel (1821-1907), militaire, archéologue français ;
Alice Stoffel (1906-1993), nageuse française  ;
Joseph Stoffel (1928-2021), gymnaste luxembourgeois  ;
André Ernesto Stoffel (1960-), ancien joueur brésilien de basket-ball ;
Eric Stoffel (1962-), scénariste de bande dessinée et illustrateur français ;
Philippe Stoffel-Munck (1968-), professeur français de droit privé ;
Andri Stoffel (1984-), joueur de hockey sur glace professionnel suisse ;
Elena Stoffel (1996-), skieuse alpine suisse.

Edmund Stoffels (1957-), homme politique belge germanophone ;
Hendrickje Stoffels (1626-1663), a partagé la vie de Rembrandt après la mort de son épouse Saskia ;
Resi Stoffels (1951-), femme politique belge germanophone.

Homonymie de prénom